Nageotte ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Nageotte (1866–1948), französischer Anatom, Histologe und Neuroanatom
 Katie Nageotte (* 1991), US-amerikanische Leichtathletin